La Coupe du monde d'échecs féminine 2021 est un tournoi d'échecs à élimination directe à 103 joueurs qui se déroule à Sotchi, en Russie, du 12 juillet au 3 août 2021.  Il s'agit de l'édition inaugurale d'une version réservée aux femmes de la Coupe du monde d'échecs féminin. Ce tournoi se déroule en parallèle de la Coupe du monde d'échecs 2021.

Le tournoi fait partie de la qualification pour le Championnat du monde d'échecs féminin 2022 . Les trois premiers, autres que la championne du monde d'échecs féminin Ju Wenjun et les joueuses qui se sont autrement qualifiées, se qualifient pour le tournoi des candidats 2022 .

Format 
Le format est un événement à élimination directe en 7 rounds. 78 joueuses s'affrontent au premier tour. Les 39 qui passent sont rejoints au deuxième tour par les 25 têtes de série, qui bénéficient d'un bye pour le premier tour. Les perdants des deux demi-finales s'affronte pour le match de la troisième place.

 Deux jeux classiques avec limite de temps : 90 minutes pour les 40 premiers coups avec 30 minutes supplémentaires pour les coups suivants. L'incrément par coup est de 30 secondes.
 En cas d'égalité, deux parties de 25 minutes avec des incréments de 10 secondes par coup.
 En cas d'égalité, deux parties de 10 minutes avec des incréments de 10 secondes par coup.
 En cas d'égalité, deux parties de 5 minutes avec des incréments de 3 secondes par coup.
 Si le match est toujours à égalité, une seule partie d'échecs d'Armageddon est jouée pour décider du match, avec des cotes nulles pour Noir, ce qui signifie que Blanc doit gagner mais Noir n'a besoin que de faire match nul ou de gagner, pour gagner le match. Les joueurs tirent au sort et le gagnant du tirage choisit sa couleur. Blanc reçoit 5 minutes, Noir reçoit 4 minutes et chaque joueur reçoit 2 secondes supplémentaires par coup à partir du coup 61.

Prix 
Le montant total des prix est de 676 250 $ US, le premier prix étant de 50 000 $ US.

Participantes 
La Coupe du monde féminine de 2021, disputée en juillet et août 2021, a 103 participantes :
 51 joueuses qualifiées par les tournois zonaux et les championnats continentaux féminins (2018 et 2019) ;
 4 joueuses demi-finaliste du championnat du monde féminin de 2018 ;
 les championnes du monde junior 2018 et 2019 ;
 5 joueuses qui ont la meilleure moyenne des classements Elo sur douze mois ( à ) ;
 39 joueuses désignées par certaines fédérations nationales ;
 une joueuse invitée par le président de la fédération internationale de échecs ;
 une joueuse invitée par les organisateurs.

78 joueuses s'affrontent en 39 matchs dans un tour préliminaires. Les 39 vainqueurs du tour préliminaires sont rejointes au deuxième tour par 25 autres joueuses et disputent six tours de matchs à élimination directe.

Résultats

tableau final

Notes et références 

Coupe du monde d'échecs
Sport en Russie en 2021
Tournoi d'échecs en Russie